George Miu (n. 9 ianuarie 1973,Bucuresti,Romania) este un țimbalist virtuoz, interpret român de muzică populară,lăutărească,caffe concert,jazz și clasică. 

Biografie   
Fiind fiul marelui timbalist Ion Miu a inceput sa studieze de la varsta de 5 ani. Iar mama lui este fata marelui acordeonist Ilie Udila. La varsta de 13 ani a inceput activitatea la ansamblul U.T.C., iar de la varsta de 18 ani a inceput colaborari cu diferite formatii: Tudor Pana, George Udila, Mieluta Bibescu, Nelu Ploiesteanu, Cornelia Catanga, Mioara Lincan, Ionica Minune, si Constantin Fulgerica. A colaborat la nenumerate albume cu casa de discuri Electrecord sub bagheta maestrului Madalin Voicu.
A avut numeroase concerte:
USA, Canada, Japonia, Anglia, Franta, Germania, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, Elvetia, Rusia, etc. 

Cântece din repertoriul său

 Ioane,Ioane  
 Hora Spiccato
 Breaza lui George Miu
 George Miu Brâu